Михаи́л Садо́вский:
 Садовский, Михаил Александрович (1904—1994) — советский физик, Герой Социалистического Труда (1949), академик АН СССР (1966), лауреат Ленинской и трёх Сталинских премий.
 Садовский, Михаил Анатольевич (род. 1931) — советский архитектор, заслуженный архитектор России.
 Садовский, Михаил Викентьевич (1887—1967) — украинский военачальник, генерал-хорунжий.
 Садовский, Михаил Виссарионович (род. 1948) — советский и российский физик, академик РАН (2003), профессор УрГУ.
 Садовский, Михаил Михайлович (1909—1977) — актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Садовский, Михаил Провович (1847—1910) — российский театральный актёр.
 Садовский, Михаил Рафаилович (род. 1937) — российский писатель и поэт, драматург.